Nana, roman francuskog naturalista Émilea Zole. 

U nekim dijelovima Hrvatske naziv za metvicu

U mitologiji se može odnositi na:
božicu Nanu
boga Nanu